Yasuo Tanaka (né en 1932), un seiyū japonais ;
 Yasuo Tanaka (né en 1931), un astronome japonais ;
 Yasuo Tanaka (né en 1956), un homme politique et écrivain japonais, gouverneur de la préfecture de Nagano entre 2000 et 2006.